Rozet (ornament), een bloemvormig motief als decoratie
 Rozet (patroon), tweedimensionaal patroon volgens de groepentheorie
 Bladrozet, rozet van bladeren bij planten
 Rozet (onderscheidingsteken), aanduidingsteken voor een rang in de ridderorden
 Rozet (Arnhem), cultureel gebouw in Arnhem
 Rozet (buis), een onderdeel van een kachel- of verwarmingsbuis